«Хром и горячая кожа» () — американский художественный фильм в жанре боевика, поставленный режиссёром  и вышедший в 1971 году.

Сюжет 
Накануне возвращения в свой городок зелёный берет Митчелл по прозвищу «Митч» получает известие о том, что его невеста вместе с подругой погибла в результате аварии, устроенной бандой байкеров. Перед смертью она постоянно произносила «дьяволы». Пообщавшись с начальником местной полиции и поняв, что они ничем не могут помочь из-за недостатка улик и людей, Митч решает сам найти виновных. Вместе с тремя боевыми товарищами, купив четыре мотоцикла и переодевшись в косухи, он начинает поиски.

В ролях

Производство 
Съёмки фильма проходили в Калифорнии и в Майами (Аризона).

Примечания 

Фильмы-боевики США
Фильмы о байкерах
Фильмы на английском языке
Фильмы American International Pictures